Иван Михайлович Брынцев (1921—1986) — советский учёный, конструктор космической техники, лауреат Ленинской премии (1976).

С 1959 года работал в созданном в Харькове ОКБ-692 (с 1967 НПО «Электроприбор»).

С середины 1960-х годов и до своей смерти руководил конструкторским комплексом (отделение № 6), на котором за это время созданы конструкции многих сотен приборов самого различного назначения, в том числе и сложнейших приборов вычислительной техники.

Лауреат Ленинской премии 1976 года — за участие в создании унифицированной системы управления ракетных комплексов Р-36М и УР-100Н.

Родился 7 октября 1921 года в селе Глазуновка Балаклейского района Харьковской области. (Украина)

Умер 10 октября 1986 года в Харькове.

Источники 
 Сергеев Владимир Григорьевич – Главный конструктор систем управления. К 100-летию со дня рождения / Под общей редакцией Н.И. Вахно. – Харьков: ПАО «ХАРТРОН», 2014. – 448 с.
 biography.wikireading.ru/209358
 http://www.buran.ru/htm/memory46.htm
 https://s.siteapi.org/26298e3d43e20d6.ua/docs/68e72171d357404dd18f9fcb506323dede2f7e8b.pdf